Hlavatce est un toponyme qui peut désigner :

Hlavatce, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Hlavatce, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie